Plaats in Indonesië
 Sembungrejo (Merakurak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sembungrejo (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java